Закшев:

 Закшев — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Люблинский повят, Люблинское воеводство.
 Закшев — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Радомский повят, Мазовецкое воеводство.